Andrea Canevaro – pedagogista italiano
Domenico Canevaro – politico italiano, doge della Repubblica di Genova e re di Corsica
Felice Napoleone Canevaro – ammiraglio e politico italiano

Pagine correlate 
 Palazzo Canevaro di Zoagli